Il singolare del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mónica Puig che ha battuto in finale Lenka Wienerová 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Lauren Albanese (secondo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Kristýna Plíšková (secondo turno)
 Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)

 Lenka Wienerová (finale)
 Camila Giorgi (primo turno)
 Michaela Pochabova (quarti di finale)
 Sachie Ishizu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2011